

Patronyme 

 Arthur Honegger (1892-1955), compositeur suisse ;
 Christian Honegger (né en 1946), joueur français de hockey sur gazon ;
 Denis Honegger (1907-1981), architecte suisse ;
 Elise Honegger (1839-1912), féministe et journaliste suisse ;
 Fritz Honegger (1917-1999), politicien suisse ;
 Gottfried Honegger (1917-2016), artiste et collectionneur suisse ;
 Marc Honegger (1926-2003), musicologue ;
 Paul Honegger (ou Honecker) (1590-1649), peintre allemand ;
 Tito Honegger (né en 1963), artiste suisse.

Autres 
(27846) Honegger, un astéroïde

Voir aussi 
 Joahann Jakob Honneger, psychiatre suisse.
 Honecker

Patronyme suisse